Escajo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Crataegus monogyna;
 el nombre común de la planta Ulex europaeus; o
 el nombre común de la planta '''''Ulex minor.